Квета Фиалова (; наст. имя Кветослава, , 1 сентября 1929 — 26 сентября 2017) — чехословацкая и чешская актриса театра и кино.

Биография 
Квета Фиалова родилась 1 сентября 1929 в селе Велке Дравце (ныне Банскобистрицкий край в Словакии). С 1946 по 1950 год проходила обучение в чешской Академии музыкальных и сценических искусств имени Яначека в городе Брно.

До конца 50-годов играла на сцене провинциальных театров, исполняя роли в современных пьесах, где преуспела в амплуа «социальной героини». Сменила несколько провинциальных театров работая в Чески-Тешине, Опаве, Ческе-Будеёвице, Колине, Мартине.

Дебютировала в кино в 1949 году. Особенно оказалась востребованной отечественным кинематографом во второй половине 60-х годов, когда стала сниматься особенно часто, перейдя из полюбившейся ей лирической кинокомедии в картины криминально-детективного и приключенческого жанра.

Её муж — режиссёр  (1929—2009).

Избранная фильмография

Примечания

Литература 
 Владимирский Б. Квета Фиалова // Актёры зарубежного кино. — Выпуск 12-й / Сост. М. Л. Жежеленко. — Л.: Искусство, 1978. — С. 185—201. — 207 с.

Ссылки 
 Актриса на сайте kinopoisk.ru
 Актриса на сайте csfd.cz
 Актриса на сайте kinobox.cz

Актрисы озвучивания Чехии
Выпускники Академии музыки имени Яначека